Andrea Ferretti (Pontedera, 1985. április 15. –) olasz labdarúgócsatár.

Források 
Andrea Ferretti adatlapja a transfermartkt.tv oldalon 

1985-ben született személyek
Olasz labdarúgók
Az FC Canavese labdarúgói
A Carrarese Calcio labdarúgói
A Carpi FC 1909 labdarúgói
Az FC Treviso labdarúgói
Az US Alessandria Calcio 1912 labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek